Groeneveld (Zuid-Holland), een voormalige gemeente in Zuid-Holland
Groeneveldse polder, polder in Zuid-Holland
Kasteel Groeneveld (Baarn), een voormalig buiten in Baarn, nu in gebruik als museum
 Groeneveldprijs, een prijs van de stichting Groeneveld, uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur en landschap in Nederland.